Эванс Кипроп Черуйот (; род. 10 мая 1982 года в деревне Капкой, Рифт-Валли, Кения) — кенийский бегун на длинные дистанции.

Эванс родился в деревне Капкой на западе Кении. Был седьмым ребёнком из девяти. После окончания начальной школы, он уезжает в Нью-Йорк по программе  на курсы механика, где и начинает выступать в соревнованиях. По возвращении в Кению он выигрывает полумарафон в рамках Найробийского марафона. В 2005 году участвует в кроссовых пробегах во Франции, где он со своими товарищами по команде остался без денег и еды, пока в декабре им не помогло Кенийское посольство во Франции.

В 2006 году занял второе место на Берлинском полумарафоне. В 2007 году был 3-м на Чемпионате мира по полумарафону и 1-е место на Роттердамском полумарафоне. В этом же году выигрывает дебютный Миланский марафон.

Лучшие результаты 
 10000 метров — 27:29
 Полумарафон — 59:05
 Марафон — 2:06:25

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Кении
Марафонцы Кении
Победители Чикагского марафона